«Галичанка-ЗУНУ» — жіноча волейбольна команда Тернопільського національного економічного університету. Заснована в 1985 році. Від 1999 року виступає в Суперлізі України.

Чемпіон України (2010), срібний призер (2006), бронзовий призер (2000, 2001), володар Кубка України (1994, 2004). Команда брала участь у Кубку CEV (2000—01, 2001—02), Кубку ТОП команд (2006—07).

Учасник 20-ї (м. Пальма-де-Майорка, Іспанія) і 21-х Всесвітніх універсіад (м. Пекін, Китай; 2001), багатьох міжнародних турнірів.

Назви 
Команда кілька разів змінювала назву, що було пов'язане зі зміною титульних спонсорів.
 2015—2016 — «Галичанка-ТНЕУ-Вікнарьов»

Сучасна назва — із сезону 2016/2017 років, коли одним зі спонсорів клубу стала ТМ «Гадз» (засновник Петро Гадз).

Склад

Колишні гравці 
 Надія Кодола — капітан збірної України.

У складі молодіжної збірної виступали: Ганна Цимбалюк, Альона Підопригора, Олена Майборода, Наталія Зємцова, Тетяна Мандражеєва, Юлія Лонюк, Надія Кодола.

У складі національної збірної виступали: Олена Туркула, Яніна Журовська, Наталія Зємцова, Дарія Чміль, Катерина Кривець, Марина Лаврук, Вікторія Дельрос, Анна Рева, Галина Щур.

Андрій Романович — молодіжна збірна 1988—1989 — головний тренер, національна збірна України — помічник головного тренера, головний тренер.

Поточний склад 
Сезон 2021/2022:

Тренерський штаб
 Головний тренер — Віктор Туркула
 Тренер — Олена Туркула
 Тренер — Людмила Борознова
 Статистик — Андрій Чорненький
 Масажист — Дмитро Тригуб

Досягнення 
 Чемпіон України (1): 2010
 Бронзовий призер чемпіонату України (4): 2000, 2001, 2008, 2009
 Срібний призер чемпіонату України (1): 2006
 Володар Кубка України (2): 1994, 2004
 Чемпіон України серед команд ВНЗ (1989, 1990, 1992, 1997—1999)
 Чемпіон Європи серед студентських команд (м. Афіни, Греція; 2002); чемпіон (1999), срібний призер Універсіад України (2002, 2003)

Примітки

Джерела 
 Весна X. «Галичанка-Галекспорт» //

Посилання 
 Галичанка-ТНЕУ-Гадз // Профіль на сайті ФВУ
 «Галичанка-ТНЕУ-Укрінбанк» м. Тернопіль

Жіночі волейбольні клуби України
Волейбол у Тернополі
Спортивні клуби Тернополя
Спортивні клуби, засновані 1985
Засновані в Україні 1985